Milagro ist das spanische Wort für „Wunder“. Davon abgeleitet ist
 der Name einer Stadt in der Provinz Guayas in Ecuador, siehe Milagro (Ecuador)
 der Name einer Ortschaft in der Provinz El Oro in Ecuador, siehe Milagro (El Oro)
 der Name einer Stadt in Argentinien, siehe Milagro (Argentinien)
 der Name einer Stadt in Spanien, siehe Milagro (Navarra) 
 der Titel des Films Milagro – Der Krieg im Bohnenfeld
 der Name eines Gammastrahlendetektors am Los Alamos National Laboratory in New Mexico, USA, sie Milagro (Detektor)
 der Name eines Plans zur Heilung verschiedener Augenerkrankungen in Kuba, siehe Operación Milagro
 der Name eines Albums von Carlos Santana

Milagro ist der Familienname folgender Personen:
 Lara-Sophie Milagro (* 1979), deutsche Schauspielerin und Sprecherin